Lista zawierająca nawiązania w muzyce do zamachu z 11 września 2001 roku.

Przypisy 

Listy piosenek
Zamach z 11 września 2001